Malga (bergweide), in Italië een zomerverblijf voor herders
 Malga (kaas), een Italiaanse bergkaas